Dino Jelušić (1992), een Kroatische zanger (artiestennaam 'Dino')
 Dino Music, een Nederlands muzieklabel
 Dinoflagellaten of Dinophyta, deze vormen een stam van protisten, die behoren tot het rijk van de Alveolata in de supergroep van de Chromalveolata. 
 Dinosauriërs, een diergroep behorende tot de Archosauria en stammende uit het Mesozoïcum
 Dr. Dino, de bijnaam van de Amerikaanse evangelist en creationist Kent Hovind
 Ferrari Dino, een Italiaans merk sportauto's
 Fiat Dino, een Italiaans merk sportauto's
 Dino (geslacht), een geslacht van hooiwagens
 DINO, een Nederlands praatprogramma gepresenteerd door cabaretier Jandino Asporaat